Rádio Boa Esperança é uma estação de rádio brasileira, localizada na cidade de Padre Marcos, no Estado do Piauí. Opera na frequência AM 950 kHz e é atualmente afiliada à Rede Católica de Rádio.

História 
Fundada no final dos anos 1980 pela família do então prefeito de Padre Marcos Francisco Macedo e com participação do então secretário estadual da Fazenda Homero Castelo Branco, a Rádio Boa Esperança foi a primeira estação de rádio do município. Sob a direção artística de Jurdan Gomes em seus primeiros anos, a emissora se notabilizou pela programação musical e religiosa, que norteia a grade da rádio até os dias atuais.

Boa Esperança